La saison 1938-1939 du Championnat d'Italie de football est la trente-neuvième édition du championnat italien de première division.  

Lors de cette saison, l'Ambrosiana-Inter tente de conserver son titre de champion d'Italie face aux quinze meilleurs clubs italiens lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.
Les seize participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux quinze autres.

L'AGC Bologne, terminant en tête du classement au terme de la saison, est sacrée championne d'Italie pour la cinquième fois de son histoire.

Les 16 clubs participants 

 Ambrosiana-Inter
 US Bari
 AGC Bologne
 Genova 1893
 Juventus
 SS Lazio
 AC Liguria
 US Livourne
 US Lucchese-Libertas
 AC Milan
 Modène Calcio
 AC Naples
 AC Novare
 AS Rome
 AC Torino
 US Triestina Calcio

Compétition

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 points
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

La moyenne de buts départage les égalités. 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat d'Italie de football

Liens externes 
  RSSSF

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1938-1939 Serie A
Championnat Italie Football 1938-1939 Serie A
Italie
Italie